Germania
 Breitbrunn – comune dell'Haßberge, Baviera
 Breitbrunn am Chiemsee – comune del circondario di Rosenheim, Baviera